Óbidos kan syfta på:

Brasilien 

 Óbidos kommun, Brasilien, 
 Óbidos (flygplats), Pará,

Portugal 

 Óbidos, Portugal, kommun och småstad i Leiria, 
 Óbidos (freguesia),